Крауниншилд, Кроуниншилд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1843—1908) — американский военный моряк, заведующий Нью-Йоркской мореходной школой (1887—1890), руководитель Бюро навигации Военно-морского министерства США (1897—1901), командующий Европейской эскадрой (1902—1903), внук Джейкоба Крауниншилда, супруг Мэри Крауниншилд.
  (1772—1851) — американский политик, член Палаты представителей США (1823—1831) от штата Массачусетс, Министр военно-морских сил США (1815—1818), брат Джейкоба Крауниншилда.
  (1770—1808) — американский политик, член Палаты представителей США (1803—1808) от штата Массачусетс, брат Бенджамина Крауниншилда, дед Арента Крауниншилда.
 Крауниншилд, Мэри Брэдфорд (1844—1913) — американская писательница, супруга Арента Крауниншилда.
  (1845—1918) — американский художник и писатель, первый президент Национального общества монументалистов (1895—1899), директор Американской академии в Риме (1909—1911), член Американской академии искусств и литературы (с 1908), отец Фрэнка Крауниншилда.
  (Фрэнсис Уэлч Крауниншилд; 1872—1947) — американский журналист, художественный критик, редактор журнала Vanity Fair (1914—1936), сын Фредерика Крауниншилда.

См. также 
 Эндикотт, Уильям Кроуниншилд (1826—1900) — военный министр США (1885—1889), внук Джейкоба Крауниншилда.